Казбе́к Каурбе́кович Борука́ев (; , Зилга — , Владикавказ) — один из организаторов и руководителей революционного движения в Северной Осетии, партийный и государственный деятель.

Биография 
Родился в 1890 году в селении Зильги. С 1899 года обучался в Ставропольскую гимназию. В 1905—1907 годах участвовал в революционном движении в Ставрополе, за что был исключен из гимназии. В 1907—1908 годах учился во Владикавказской гимназии, затем — на историко-филологическом факультете Петербургского университета.

Февральская буржуазно-демократическая революция застала его в Петрограде. В мае 1917 года приехал в Осетию. В том же месяце был избран во Владикавказский окружной гражданский комитет.

С августа 1917 года — член Осетинского национального Совета, который был в оппозиции к Центральному комитету Слюза объединённых горцев и к Горскому правительству. Позднее избирался делегатом второго съезда народов Терека в Пятигорске, съезда, который принял постановление о признании власти Совета Народных Комиссаров Российской Федерации. Это историческое решение единогласно было поддержано осетинской делегацией съезда.

До мая 1919 года скрывался в Ардоне, затем его переправили в Грузию. В трудное для Советской власти время вступил в партию большевиков. В Грузии вошёл в состав Горской секции Кавказского краевого комитета РКП(б), который руководил партизанским движением на Северном Кавказе.

Возвратившись в Осетию, стал председателем подпольного ревкома.

В 1920—1924 годах — председатель Окружного ревкома, уполномоченный НК РКИ по Терской области, народный комиссар финансов и заместитель председателя ЦИК Горской республики, входит в состав комиссии, которой было поручено разработать основные положения Горской Советской республики. Избирался делегатом на Первый съезд народов Востока; делегатом X съезда РКП (б) в Москве, где беседует с Лениным.

С сентября 1924 по 1927 года — председатель ЦИК Северо-Осетинской автономной области. С января 1927 по май 1928 — секретарь обкома партии.

Проходил длительное лечение в Крыму, после которого возвратился во Владикавказ инвалидом II группы.

Проживал в доме № 40 (объект культурного наследия) на улице Льва Толстого. Скончался в 1931 году.

Перезахоронен на Аллее Славы во Владикавказе.

Память 
 Его могила является памятником истории культурного наследия федерального значения.
 Его именем названа улица во Владикавказе.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Борукаев Казбек
 Борукаев Казбек Заурбекович, Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991

Политики Северной Осетии